Айболи́т, также Доктор Айболит может означать:

 Айболит — вымышленный ветеринар, персонаж нескольких произведений Корнея Чуковского, в том числе сказки в стихах «Айболит» (1929) и прозаической повести «Доктор Айболит» (1936).

 В театре
 «Доктор Айболит» — балет И. В. Морозова по сценарию П. Ф. Аболимова (1947).
 В кинематографе
 «Доктор Айболит» — художественный фильм режиссёра Владимира Немоляева (СССР, 1938).
 «Айболит-66» — музыкальный фильм режиссёра Ролана Быкова (СССР, 1966).
 «Доктор Айболит» — мультипликационный сериал Давида Черкасского (СССР, 1984—1985).

См. также 
 «Айболит и Бармалей» — мультипликационный фильм Наталии Червинской (СССР, 1973).